

Geografische eenheden
Damm (Neder-Beieren), een plaats in de Duitse deelstaat Beieren
Damm (Dummerstorf), een plaats in de gemeente Dummerstorf in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Damm (Parchim), een plaats in de stad Parchim in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Voor-Pommeren
Neuendorf am Damm, een gemeente in de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt

Overig
Arvid Gerhard Damm, een cryptograaf
Damm (brouwerij), een Spaanse bierbrouwerij